The Discworld Mapp — «Карта Плоского мира», атлас Плоского мира, нарисованный Стивеном Плейером, под руководством Терри Пратчетта и Стивена Бриггса. На русском языке ещё не издавался

Аннотация 
«Карта Плоского мира. Единственная подлинная и наиболее точная карта сказочного и магического Плоского мира»

«Я утверждал, что карты Плоского мира никогда не будет. И вот она перед вами.» — такими словами предваряет атлас мира его автор. Тем не менее, спустя некоторое время карта была составлена и на неё тщательно нанесли все географические локации, когда-либо упомянутые в книгах цикла Плоского мира, вплоть до книги «Интересные времена». Карту составлял Стивен Бриггс, используя не только все вышедшие книги о Плоском мире, но также черновики, наброски и заметки, предоставленные ему Терри Пратчеттом.

Теперь путешественники по Плоскому миру могут окинуть взглядом все четыре континента: от жаркого континента Клатча до ледяных Овцепикских гор, от самой высокой вершины диска Пупа до находящегося на самом краю диска острова Крулл, от Орлеи до Бангбангдука.

Карта снабжена небольшими эссе, в которых описывается жизнь и открытия самых знаменитых путешественников и дискографов Плоского мира:

 Генерал сэр Родерик Пюрдей ()
 Ларс Ларсплемянник ()
 Лламедос Джонс ()
 леди Алиса Вентури ()
 Понт да Квирм ()
 Вентер Борасс ()

Книги о Плоском мире